Арзамасский музей русского патриаршества — единственный музей, экспозиции которого целиком посвящены жизни русских патриархов. Расположен в центре Арзамаса на Соборной площади. Совместный проект Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, филиалом которого является, и Нижегородской митрополии Русской православной церкви.
Был открыт 1 августа 2013 года.

Коллекция 
Коллекция музея посвящена жизни и деятельности русских патриархов Никона и Сергия, уроженцев Нижегородской земли, а также патриархов Русской православной церкви XX — начала XXI веков: Алексия I, Пимена, Алексия II и Кирилла. В музее представлены современные копии и подлинные вещи патриархов. Коллекция рассказывает о деятельности Русской православной церкви и её предстоятелей в советский период, когда Церковь подвергались жестоким гонениям.

Здание музея 

Музей размещен в уникальном здании городового магистрата Арзамаса на Соборной площади (1721 г.). Это единственное в России не перестроенное административное здание той эпохи. В ночное время здание подсвечивается. Раньше в этом здании располагались магазины.

Примечания

Ссылки 
 «Музей станет не только одним из излюбленных мест посещения всех нижегородцев и гостей нашего региона», — Валерий Шанцев. Правительство нижегородской области, официальный сайт, 01.08.2013
 Музей русского патриаршества. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры
 Музей русского Патриаршества открылся в Арзамасе. Православие.ру, 02.08.2013.
 Сергеева Е. Арзамас встречает гостей // Арзамасские ведомости. — Август 2013.

Музеи Арзамаса
Музеи религии